Ormen kan henvise til:

 Ormen (musiker) - kunstnernavnet for den danske musiker og producer Anders Christophersen
 Ormen (skib) - et skib fra vikingetiden
 Ormen (film fra 1912) - en svensk stumfilm instrueret af Poul Welander
 Ormen (film fra 1990) - en amerikansk film fra 1990 med originaltitlen Tremors instrueret af Ron Underwood

Se også 
 Orm (flertydig)